Karl Johan Lindman, född 1 december 1981, är en svensk modeentreprenör och tidigare fotomodell. 

Karl Lindman upptäcktes av reklamfotografen Bruce Weber under dennes Sverigebesök 2002. Lindmans första bilder syntes 2003 i februarinumret av Vanity Fair och året därpå blev han Calvin Kleins modell för vår- och sommarkollektionen 2004. Efterföljande säsong var han återigen Calvin Klein-modell och har därefter arbetat för de flesta stora modehusen. 

Efter sin modellkarriär arbetade Lindman som design director tidningen Interview Magazine och som Art Director på reklambyrån Baron & Baron i New York.

Lindman gifte sig 2014 med modeentreprenören Elin Kling och tillsammans driver de klädmärket Totême, som lanserades maj 2014. 2017 tilldelades märket Damernas Världs designpris Guldknappen och under ELLE-Galan 2020 utsågs Totême till Årets Designer.

Lindman arbetar 2021 som brand director på Totême.

Referenslista 

Födda 1981
Svenska fotomodeller
Män
Levande personer
Guldknappen
Svenska modeskapare